Бока-Чика:
 Бока-Чика — селище в США, відоме завдяки будівництву на його околицях приватного космодрому компанії SpaceX;
 Бока-Чика — місто в Домініканській Республіці.

Див. також 
 Бока (значення)